Příjmení Král či Králová mělo v roce 2011 v Česku 20 505 osob. Podobné příjmení Kral nebo Kralová mělo 54 osob, Krall nebo Krallová 6 osob, Králl nebo Krállová 2 osoby a Králů 1 osoba. Toto příjmení pochází z germánského karlaz což znamená muž. Další jména stejného významu můžou být Karlíček, Karel, Karolína, Charlotte. Od tohoto jména vzešlo právě české král, polské król i maďarské király.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Alex Král (* 1998) – český fotbalový obránce a záložník
 Alois Král – více různých osobností (rozcestník)
 Anton Kral (1801–1882) – rakouský pedagog a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, gymnaziální ředitel a moravský školský inspektor
 Bartoloměj Král (1882–1942) – český politik, poslanec za národní demokraty, popravený nacisty
 Bohumil Král (1941–2020) – český přírodovědec, zoolog, ředitel Zoo Praha v letech 1990–1997
 David Král – český entomolog
 František Král (1892–1980) – český veterinární lékař
 František Král (1884–1942) – vrchní inspektor československých drah a podporovatel parašutistů výsadků Anthropoid, Out Distance a Steel
 Filip Král (* 1999) – český hokejový obránce
 Ivan Král (1948–2020) – český baskytarista a kytarista
 Ivo Král (1934–1992) – český překladatel z ruštiny a polštiny
 Jaroslav Král (1883–1942) – český malíř a kreslíř
 Jaroslav Král (boxer) (* 1948) – československý boxer
 Jiří Král – více různých osobností (rozcestník)
 Josef Král – více různých osobností (rozcestník)
 Josef Mirovít Král (1789–1841) – český římskokatolický kněz, obrozenecký spisovatel, básník a překladatel
 Karel Král – český žurnalista, publicista a divadelní organizátor
 Lukáš Král (* 1978) – český herec
 Matej Král (* 1990) – slovenský fotbalový záložník
 Miloslav Král (1930–20??) – český spisovatel, vědec
 Miroslav Král (* 1986) – český fotbalový obránce
 Norbert Král (* 1956) – český hokejista
 Oldřich Král – více různých osobností (rozcestník)
 Otto Král (1904–1943) – odbojář během druhé světové války
 Pavel Král – český historik
 Pavel Král (hudebník) – český countryový hudebník
 Petr Král (1941–2020) – český básník a esejista
 Radovan Král (* 1975) – český herec, člen souboru Městského divadla Zlín
 Richard Král (* 1970) – český lední hokejista
 Robert Král – český scenárista a režisér
 Slávek Král (* 1987) – český cestovatel, dobrodruh a bloger
 Štefan Král (* 1933) – československý fotbalista, záložník
 Tomáš Král (* 1964) – český právník a sportovní funkcionář
 Tomáš Král (lední hokejista) (* 1992) – český hokejový brankář
 Václav Král – více různých osobností (rozcestník)
 Viktor Král (* 1968) – český filmový herec
 Vojtěch Král – více různých osobností (rozcestník)
 Zdeněk Král (* 1971) – český klavírista a hudební skladatel
 Zdenko Kral (1877–1953) – rakouský architekt, působící v Čechách, rektor německé techniky v Praze
ženy
 Helena Králová (1925–???) – slovenská a československá politička KSS z Nitranska, poslankyně FS za normalizace
 Kateřina Králová – více různých osobností (rozcestník)
 Lenka Králová (* 1967) – česká publicistka, textařka a režisérka, členka RRTV
 Marie Králová (* 1942) – česká a československá politička KSČ z Brna, poslankyně FS za normalizace
 Petra Králová (* 1978) – česká herečka, členka souboru Městského divadla Zlín
 Zdeňka Králová (* 1937) – česká a československá politička KSČ z Rokycanska, poslankyně FS za normalizace
fiktivní postavy
 Alois Králů – hlavní hrdina komedie Martina Friče Král Králů z roku 1963, kterého ztvárnil Jiří Sovák
 Karolína Králová – postava ze hry Lijavec z repertoáru Divadla Járy Cimrmana, vrchní světnicová ve frymburském starobinci
jiné významy
 Králová – část obce Medlov v okrese Olomouc

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení